Кесси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кесси, Дженнифер (род. 1977) ― американский игрок в пляжный волейбол.
 Кессье, Франк (род. 1996) — ивуарийский футболист, играющий на позиции защитника.